Gabas peut désigner :

Patronyme  
 Josiane Gabas, handballeuse internationale française des années 1970-80 ;
 Pablo Gabas (1982-), footballeur international costaricien d'origine argentine.

Toponymie  
 Gabas est un village de la commune de Laruns en vallée d'Ossau (Pyrénées-Atlantiques).
 Le Gabas est un affluent gauche de l'Adour (Landes).
 La Communauté de communes Ousse-Gabas est une structure intercommunale française (Pyrénées-Atlantiques)

Homonymie de patronyme